|-
| (28301) 1999 CW67||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28302) 1999 CK71||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28303) 1999 CY72||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28304) 1999 CC75||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28305 Wangjiayi||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28306) 1999 CV79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28307) 1999 CN80||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28308) 1999 CA81||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28309 Ericfein||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28310) 1999 CT81||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28311) 1999 CY90||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28312) 1999 CH94||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28313) 1999 CU99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28314) 1999 CG100||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28315) 1999 CD101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28316) 1999 CK101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28317 Aislinndeely||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28318 Janecox||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28319) 1999 CR107||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28320) 1999 CG110||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28321 Arnabdey||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28322 Kaeberich||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28323) 1999 CP112||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28324 Davidcampeau||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28325) 1999 CK118||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28326) 1999 CY120||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28327) 1999 CT123||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28328) 1999 CN125||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28329) 1999 CD150||||13 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28330) 1999 CG152||||12 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28331) 1999 CD156||||14 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28332) 1999 DU1||||18 лютого 1999||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28333) 1999 DW1||||18 лютого 1999||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28334) 1999 DJ2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28335) 1999 DN2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28336) 1999 DZ4||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28337) 1999 EA2||||9 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28338) 1999 EL2||||10 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28339) 1999 EC3||||10 березня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 28340 Юкіхіро (Yukihiro)||||13 березня 1999||Яцука||Хіросі Абе
|-
| 28341 Bingaman||||13 березня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (28342) 1999 FB9||||19 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28343) 1999 FG9||||20 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28344) 1999 FE19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28345) 1999 FL19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28346 Кент (Kent)||||19 березня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (28347) 1999 FD22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28348) 1999 FO23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28349) 1999 FB26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28350) 1999 FC26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28351 Andrewfeldman||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28352) 1999 FF31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28353 Chrisnielsen||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28354) 1999 FV33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28355) 1999 FW33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28356) 1999 FF38||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28357) 1999 FB40||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28358) 1999 FW48||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28359) 1999 FP52||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28360) 1999 FU55||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28361) 1999 FF59||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28362) 1999 GP5||||7 квітня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (28363) 1999 GN6||||14 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (28364) 1999 GN7||||7 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28365) 1999 GF14||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28366 Verkuil||||9 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28367) 1999 GO16||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28368) 1999 GW18||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28369) 1999 GA21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28370) 1999 GK34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28371) 1999 GG39||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28372) 1999 HU||1999 HU||18 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (28373) 1999 HL3||||18 квітня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28374) 1999 HL11||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28375) 1999 JC||1999 JC||2 травня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 28376 Atifjaved||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28377) 1999 JC24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28378) 1999 JN24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28379) 1999 JK37||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28380) 1999 JO38||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28381) 1999 JQ39||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28382 Stevengillen||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28383) 1999 JX68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28384) 1999 JT76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28385) 1999 JX76||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28386) 1999 JD79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28387) 1999 JE79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28388) 1999 JM86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28389) 1999 JN95||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28390 Demjohopkins||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28391) 1999 LV11||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28392) 1999 NQ11||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28393) 1999 RB12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28394 Міттаг-Лефлер (Mittag-Leffler)||||13 вересня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (28395) 1999 RZ42||||3 вересня 1999||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| 28396 Ейманн (Eymann)||||13 вересня 1999||Гіталан-Л'Альбаред||А. Клотц
|-
| 28397 Forrestbetton||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28398 Ericthomas||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28399) 1999 RY136||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28400 Morgansinko||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28300